SRW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salisbury (Stati Uniti)